Chinari (Roemenië), een dorp in district Mureș (Roemenië)
 Chinari (Armenië), een dorp in Tavoesj (Armenië)
 Chinari (Azerbeidzjan), een dorp in Azerbeidzjan